Оахака ():
 Оахака — штат у Мексиці
 Оахака-де-Хуарес (Оахака) — місто в Мексиці, адміністративний центр штату Оахака.